Wiltz est une ville du nord du Grand-Duché de Luxembourg et le chef-lieu de la commune et du canton portant le même nom. Elle est traversée par la rivière Wiltz.
 La Wiltz est une rivière belgo-luxembourgeoise.
 Chris Wiltz (né en 1948), écrivain américaine de roman policier.